Brüder bezeichnet:
 Gebrüder, gemeinschaftlich handelnde oder eng zusammengehörende männliche Verwandte
 Mitglieder und Freikirchen der Brüderbewegung 
 die historische Freikirche Böhmische Brüder, siehe auch Herrnhuter Brüdergemeine
 Operation Brüder, israelische Geheimdienstaktion 1979

Romane:
 Brüder (Hilary Mantel) (Originaltitel: A Place of Greater Safety), Roman von Hilary Mantel
 Brüder (Jackie Thomae), Roman von Jackie Thomae

Filme und Fernsehserien:
 Brüder (1918), deutscher Kurzfilm
 Brüder (1923), deutsches Filmdrama
 Brüder (1929), deutscher Spielfilm
 Brüder (1959) (Originaltitel: ), ungarischer Spielfilm
 Brüder (1991) (Originaltitel: ), sowjetischer Spielfilm
 Brüder (Fernsehserie) (Originaltitel: Brotherly Love), US-amerikanische Sitcom aus den Jahren 1995–1997
 Tatort: Brüder (1997)  eine Folge der Fernsehreihe Tatort
 Brüder, österreichische Fernsehfilme (2002–2006)
 Brüder (2002), erster Teil der Trilogie
 Brüder II
 Brüder III – Auf dem Jakobsweg
 Brüder (2005) (Originaltitel: ), französischer Film
 Brüder (2009) (Originaltitel: Vasha), finnisch-deutsch-estnischer Film von Hannu Salonen
 Brüder (2012), deutscher Kurzfilm
 Tatort: Brüder (2014), eine Folge der Fernsehreihe Tatort
 Brüder (2017), deutscher Fernsehfilm (2-Teiler)
 Daheim in den Bergen – Brüder, deutscher Fernsehfilm von Markus Imboden (2021)

Siehe auch:

 Die Brüder (Begriffsklärung)
 Kleine Brüder (Begriffsklärung)
 Zwei Brüder (Begriffsklärung)
 Drei Brüder (Begriffsklärung)
 Vier Brüder 
 Fünf Brüder (Begriffsklärung)
 Sieben Brüder (Begriffsklärung)
 Neun Brüder (Begriffsklärung)
 Die zwölf Brüder 
 Brüderle (Begriffsklärung)
 Brüderlin (Begriffsklärung)
 Bruder (Begriffsklärung)
 Brothers (Begriffsklärung)
 Fratres (Begriffsklärung)
 Schulbrüder
 Tatort: Brüder